OVD steht für:
 den IATA-Code des Flughafens Asturias 
 Optical Variable Devices, siehe Kinegramm (Sicherheitstechnik)
 Outside Vapor Deposition Method, siehe Lichtwellenleiter
 Ophthalmic Viscoelastic Device, siehe Viskoelastikum

OvD steht als Abkürzung für:
 Offizier vom Dienst, den verantwortlichen Offizier einer militärischen Wache oder Bereitschaft

ovd steht für:
 Älvdalisch (ISO-639-3-Code), Sprache im schwedischen Pfarrbezirk (socken) Älvdalen

Siehe auch
 OVD-Info

OVD